Михаль (Mihal):
 Михаль — ветхозаветный персонаж, младшая дочь царя Саула и первая жена царя Давида.
 Михаль — пятый шваб из сказки братьев Гримм «Семеро швабов».
 Михаль — река в России, в Кетовском районе, Курганской области.

См. также 
 Михал
 Михаил